Марсель — термін, який має кілька значень.

Топонім 
 Марсель — місто у Франції.

Ім'я 

Марсе́ль () — чоловіче ім'я, французька форма імені Маркел
 Марсель Паризький (?-936) — 9-й єпископ Парижа.
 Марсель Л'Ерб'є (1888—1979) — французький кінорежисер.
 Марсель Марсо (1923—2007) — французький актор-мім, творець паризької школи мімів.
 Марсель Янсен (1985) — німецький футболіст збірної Німеччини з футболу.
 Марсель Пруст — французький письменник.
 Марсель Райх-Раніцкі — німецький літературний критик.

Прізвище 

Марсе́ль () — французьке прізвище
 Габрієль Марсель (1889—1973) — французький філософ та драматург.
 Ганс-Йоахім Марсель (1919—1942) — німецький льотчик-винищувач, ас Другої світової війни.
 Етьєн Марсель (1358) — керівник Паризького повстання 1357—1358 рр..
 Рикалова Єлизавета Василівна, в заміжжі Марсель — російська актриса та співачка почала XIX століття.

Інше 
 Ма́рсель — пряме, друге чи третє знизу, вітрило.

Див. також 
 Сен-Марсель
 Марчелло
 Марцел

Французькі імена
Французькі прізвища